

Települések
Gignac, település Franciaországban, Hérault megyében
Gignac, település Franciaországban, Lot megyében
Gignac, település Franciaországban, Vaucluse megyében
Hasonló névvel
Gignac-la-Nerthe, település Franciaországban, Bouches-du-Rhône megyében

Személyek
André-Pierre Gignac, francia válogatott labdarúgó